Der Flowbank Challenger Biel/Bienne 2022 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. März 2022 in Biel/Bienne stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2022 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 20. und 21. März 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze im Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 123 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF;113 kB)

ATP Challenger Tour 2022
Tennisturnier in Biel/Bienne